Das 56. Eschborn–Frankfurt 2018 war ein deutsches Straßenradrennen. 

Das Eintagesrennen wurde gestartet in Eschborn und endete in Frankfurt am Main an der Alten Oper nach 212,5 km und wurde am Montag, den 1. Mai 2018, ausgetragen. Es führte von Eschborn aus in Richtung Taunus. Dort mussten folgende Anstiege bewältigt werden: Großer Feldberg, Kittelhütte, Ruppertshain und viermal der Mammolshainer Berg. Das Radrennen gehörte der UCI WorldTour 2018 an.

Sieger wurde zum vierten Mal in Folge Alexander Kristoff. Zweiter wurde der Australier Michael Matthews vor dem Belgier Oliver Naesen.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 
Offizielle Website

2018
Radrennen 2018